Шевырёвка — деревня в Татищевском районе Саратовской области в составе сельского поселения Сторожевское муниципальное образование.

География 
Находится к западу от близлежащей железнодорожной линии Аткарск-Саратов на расстоянии примерно 14 километров по прямой на восток-юго-восток от районного центра поселка Татищево.

История 
Официальная дата основания 1748 год.

Население 
Постоянное население составляло 34 человека в 2002 году (русские 88%) , 67 в 2010.

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Татищевского района